Трухоновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Трухоновичи — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Трухоновичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.